

Patronyme 

 Noémi-Noire Oursel (1847-?), biographe et bibliographe française ;
 Paul Masson-Oursel (1882-1956), orientaliste et philosophe français, professeur à l’École pratique des hautes études
 Paul Oursel (1848-1922), consul de la France, écrivain, chevalier de la Légion d'honneur 
 Charles Oursel (1876-1967), bibliothécaire, archiviste, historien  
 Bernard Oursel (1914-2007), militaire, fils du précédent.
 Luc Oursel (1959-2014), PDG du groupe Areva à partir de , fils du précédent.
 Raymond Oursel (1921-1986), historien de l'art, oncle du précédent.
 Madeleine Oursel, archiviste paléographe, fille du précédent, épouse de Pierre Quarré (1909-1980).

Toponyme 

 Oursel-Maison, commune française du département de l'Oise.